Crâng ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crâng (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Crâng (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui